Паннекук, Антон — нидерландский астроном и теоретик марксизма, в частности коммунизма рабочих советов.
 Паннекук — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.